«My Little Pony: Pony Life» — американо-канадский-ирландский анимационный детский мультсериал, основанный на франшизе Hasbro «My Little Pony». Является спин-оффом мультсериала «Дружба — это чудо», что делает его духовным преемником серии 2010 года и вторым спин-оффом сериала после «Девочек из Эквестрии». В сериях представлен новый стиль анимации. Сериал также фокусируется на более комедийной теме, чем его предшественник. Сериал выпущен Allspark Animation и Boulder Media, на телеканале Discovery Family. Каждый из эпизодов длится 11 минут, который также состоит из двух пятиминутных частей между ними. Премьера сериала состоялась 7 ноября 2020 года.

Голосовой состав 

За исключением Кэти Уэслак, которая озвучивала Спайка, главный голосовой состав из «Дружба — это чудо» повторяет свои роли в «Pony Life».

Главные персонажи 
 Тара Стронг — Сумеречная Искорка
 Ребекка Шойкет — Сумеречная Искорка (песни)
 Эшли Болл — Эпплджек и Радуга Дэш
 Андреа Либман — Флаттершай и Пинки Пай
 Шеннон Чан-Кент — Пинки Пай (песни)
 Табита Сен-Жермен — Рарити и Спайк
 Кадзуми Эванс — Рарити (песни)
 Николь Оливер — Принцесса Селестия

Выпуск 
Ранее премьера мультсериала планировалась на Discovery Family в США 13 июня 2020 года, но она была перенесена на более поздний срок летом того же года, и позже этот план был отменен. Тем не менее, клипы нескольких эпизодов были загружены на официальный YouTube-канал «My Little Pony Official». 10 сентября 2020 года было официально объявлено, что он будет выпущен на YouTube без официальной даты выхода в эфир, так как он был указан как «скоро». 17 сентября 2020 года было сообщено, что в настоящее время в производстве находится второй сезон. Премьера второго сезона сериала состоялась 10 апреля 2021 года.

В Канаде премьера сериала состоялась на канале  21 июня 2020 года.

Премьера сериала состоялась на телеканале Boomerang в Австралии и Новой Зеландии 1 августа 2020 года. Серия также дебютировала на 9GAG в Австралии 21 сентября 2020 года.

В Великобритании премьера сериала состоялась на канале  1 сентября 2020 года.

В Польше премьера сериала состоялась 7 сентября 2020 года на канале .

В Финляндии первые 14 эпизодов сериала были выпущены на потоковом сервисе Ruutu 25 сентября 2020 года, а остальные эпизоды 15 октября 2020 года. Сериал вышел в эфир на канале  20 октября 2020 года.

В России премьера сериала состоялась 28 сентября 2020 года на канале Карусель.

В Юго-Восточной Азии премьера сериала состоялась на канале Boomerang 3 октября 2020 года.

В Германии премьера сериала состоялась на Канале Disney 10 октября 2020 года. Также в тот же день премьера состоялась на Украине на канале ПлюсПлюс.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Мультсериалы по алфавиту
Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Мультсериалы США 2020-х годов
My Little Pony
Дружба — это чудо
Hasbro
Flash-сериалы США
Мультфильмы о единорогах
Телесериалы Entertainment One